Carlos Fonseca puede referirse a:

 Carlos Fonseca (1936-1976),  profesor, político y revolucionario nicaragüense.
 Carlos Fonseca Suárez (1987-), escritor costarricense.
 Carlos Agustín Fonseca Teijeiro (1981-), entrenador de fútbol español.